Liebenow peut désigner :
 Erna Liebenow (1944-2017), chanteuse allemande.

Toponyme 

 Liebenow, nom avant 1945 d'un village de la voïvodie de Lubusz en Pologne.
Patronyme germanique